Kisting ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kisting (1769–1853), deutscher Klavierbauer
 TC Kisting (* 1994), namibischer Rugby-Union-Spieler